Tolerantia bezeichnet:
 Tolerantia (Film), bosnisch-herzegowinischer animierter Kurzfilm, 2008
 (24665) Tolerantia, Asteroid des Hauptgürtels
 Tolerantia-Preis, internationaler Bürgerrechtspreis; siehe Mann-O-Meter#Maneo

Siehe auch:
 Toleranz (Begriffsklärung)